Just Because! – serie animata giapponese
 Just Because – brano musicale dei Nelstone's Hawaiians del 1929
 Just Because – singolo dei Shelton Brothers del 1933, cover dell'omonimo brano dei Nelstone's Hawaiians
 Just Because – singolo di Frankie Yankovic del 1948, cover dell'omonimo brano dei Nelstone's Hawaiians
 Just Because – singolo di Elvis Presley del 1956, cover dell'omonimo brano dei Nelstone's Hawaiians
 Just Because – extended play di Elvis Presley del 1959
 Just Because – singolo dei Jane's Addiction del 2003
 Just Because – singolo dei Jane's Addiction del 2003
 Just Because – singolo di Ginuwine del 2001
 Just Because – singolo dei Jane's Addiction del 2003
 Just Because – album dei Belle Brigade del 2014